Landkreis Dresden ist der Name folgender ehemaliger Verwaltungseinheiten in Sachsen:

 Amtshauptmannschaft Dresden (1874–1952), ab 1939 Landkreis Dresden
 Kreis Dresden-Land (1952–1995), ab 1990 Landkreis Dresden